Andreas Reinke ist der Name folgender Personen:

* Andreas Reinke (Historiker) (* 1957), deutscher Historiker
 Andreas Reinke (Ruderer) (* 1962), deutscher Ruderer
 Andreas Reinke (Fußballspieler, 1963) (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Andreas Reinke (Fußballspieler, 1969) (* 1969), deutscher Fußballtorwart